Aufziehen steht für:
 das Aufziehen eines Uhrwerks, siehe Krone (Uhr)
 Foltermethode, siehe Pfahlhängen
 das Aufziehen von Tieren, siehe Tierhaltung

Siehe auch:
 Aufzug (Begriffsklärung)